Slovo Gore může znamenat:

Geografie

Spojené státy americké
 Gore Range – horské pásmo v Coloradu
 Gore Pass – průsmyk v coloradských Rocky Mountains 
 Gore Canyon – kaňon v Coloradu
 Gore Township – město v Michiganu
 Gore Mountain (New York) – hora ve státu New York
 Gore (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Gore Mountain (Vermont) – hora ve Vermontu

Kanada
 Gore (Nové Skotsko)  – vesnice v provincii Nové Skotsko
 Gore (Québec) – město v provincii Québec

Anglie
 Kensington Gore – ulice v Kensingtonu, Západní Londýn
 Gore – historická jednotka, okres v Middlesexu

Další
 Lake Gore – jezero v Austrálii
 Goré (Čad) – město v Čadu
 Gore (Etiopie) – město v Etiopii
 Gore (Nový Zéland) – město, okres, obvod na Novém Zélandu 
 Gore (kráter) – kráter na Měsíci

Osoby
Gore (příjmení) – více osobností

Další
 Gore (hudební skupina) – nizozemská kapela založená v roce 1986
 explicitní zobrazení brutality a násilí, zejména v hororových filmech